Loarre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Loarre (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Loarre (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar